Червоний готель — готель у Франції, також відомий як Готель Пейребель, місце відомого кримінального злочину у середині 19-го століття. За мотивами цієї кримінальної справи було знято декілька фільмів.
 Червоний готель — фільм з участю Фернанделя 1951 року.
 Червоний готель — фільм з участю Крістіана Клав'є 2007 року.
 Червоний готель (оповідання) — оповідання Оноре де Бальзака 1833 року. Оповідання не має відношення до кримінальної справи у Готелі Пейребель.